Carpenters Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Carpenters Lake (Kentucky)
 Carpenters Lake (Louisiana)
 Carpenters Lake (Mississippi)
 Carpenters Lake (Washington)

Siehe auch:
 Carpenter Lake